Scolopendra valida — вид  из рода . Вид встречается на Канарских островах, в Камеруне, Судане, Эфиопии, Сирии, на юге Аравийского полуострова, в западной части Индии, на юге Ирана, Ирака и стран Персидского залива.

Примечания 

Животные, описанные в 1840 году
Губоногие
Многоножки Африки
Многоножки Азии